Frötjärn kan syfta på:

Frötjärnet, Västergötland, sjö i Lerums kommun, Västergötland, 
Frötjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun i Värmland, 
Frötjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, Dalarna,  (77,1 ha)
Frötjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun i Medelpad,  (16,1 ha)
Stor-Frötjärnen, sjö i Robertsfors kommun i Västerbotten,

Se även
Dansen på Frötjärn, roman av Hjalmar Bergman från 1915

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn